The Miracle of Life – film del 1915 diretto da Harry A. Pollard
The Miracle of Life – film del 1926 diretto da S.E.V. Taylor (Stanner E.V. Taylor)
The Miracle of Life – film del 2013 diretto da Joël Rabijns e Yves Sondermeier